Felton può riferirsi ad alcune località:

Canada 
Felton (Ontario)

Regno Unito 
Felton (Herefordshire)
Felton (Northumberland)
Felton (Somerset)

Stati Uniti 
Felton (California)
Felton (Delaware)
Felton (Minnesota)
Felton (Pennsylvania)